Ivančić je obitelj, koja se nalazi na popisu 36 obitelji koje su naselile i osnovale Lemeš. Na kasnijim popisima plemića ovo prezime se više ne spominje niti ga spominje tko od povjesničara. No, pojavljuje se prezime Ivanić. Radi li se o istoj porodici može se samo pretpostavljati.

Lemeško plemstvo